Белень Михайло Олексійович (1951) — український скульптор, графік, медальєр, живописець, заслужений художник України

Белень () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Белень () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Белень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Белень.
 Белень () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Лазурі-де-Беюш.

Населені пункти та їхні частини
 Белень () — село в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Белень () — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства

Примітки